Пружанский — фамилия; имеет женскую форму Пружанская. Известные носители:
 Пружанский, Аркадий Михайлович (род. 1950) — российский певец, заслуженный артист России, автор двухтомного словаря «Отечественные певцы. 1755—1917».
 Пружанский, Ефрем Аврамович (1930—1995) — советский украинский режиссёр мультипликации и художник-мультипликатор.
 Пружанский, Николай Осипович (наст. фамилия — Линовский; 1844/1846—1919) — русский писатель.